Frank Hensel ist der Name folgender Personen:

* Frank Hensel (Leichtathlet) (1950–2020),  deutscher Leichtathlet und Sportfunktionär
 Frank Hensel (Manager) (* 1958),  deutscher Manager und Fußballfunktionär